Ашулук — посёлок Харабалинском районе Астраханской области, входит состав в Тамбовского сельсовета.

География 
Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: Ашулукская, Петропавловская, Привокзальная.

Население

Экономика 
Посёлок находится на железнодорожной станции Ашулук.
Рядом с посёлком находится одноименный военный полигон Ашулук.

Примечания

Ссылки 
 Новости
 Тамбовский сельсоовет
 Сайт Харабалинского района

Населённые пункты Харабалинского района